Murgu:
 Eftimie Murgu (1805, Rudaria (Ó-Gerlistye), Krassó-Szörény  1870, Budapesta), un jurist
 Universitatea Eftimie Murgu, Reșița (Caraș-Severin), a luat naștere în anul 1971

Toponime 
 Eftimie Murgu, pâna în 1970: Rudăria (), o localitate în județul Caraș-Severin, Banat, România
 Râu
 Râul Murgu, județul Argeș, un curs de apă, afluent al Râului Doamnei

 Râul Murgul Mare (), județul Covasna, un curs de apă, afluent al râului Olt
 Râul Murgul Mic (), județul Covasna, un curs de apă, afluent al râului Olt

Vezi și 
 murg (murgă)
 Murguía (Murguia)
 Listă de nume românești - litera M

 Murgeni, Vaslui, Moldova
 Murgeanu (Nume de familie)
 Murgești
 Murgescu (Nume de familie)
 Murgulescu (Nume de familie, e.g. Ilie G. Murgulescu)
 Murgilești, Gorj, Oltenia
 Murguleț (Nume de familie)
 Murguța, Botoșani, Moldova
 Murgeanca, Ialomița, Muntenia
 Dealul Murgaș, Oltenia
 Murgași, Dolj, Oltenia
 Murgaš (Murgács, Murgáč) (sk)
 Murgács
 Barna
 Braun
 Negru (dezambiguizare)
 Negreanu
 Negrescu

Legături externe 

 murg (dexonline)

Toponime românești